Foulis steht für:

 Foulis (Highland), Ortschaft in der Council Area Highland, Schottland
 Foulis Castle, Landhaus in Schottland

Foulis ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Foulis (1796–1866), schottischer Erfinder

Siehe auch:
 Foulis Point Granary, Bodenspeicher nahe der Ortschaft Evanton, Council Area Highland, Schottland